Garnsdorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Garnsdorf (Lichtenau), Ortsteil von Lichtenau im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Garnsdorf (Saalfeld), Ortsteil von Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen